R33 ou R-33 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS Terpsichore (R33), un destroyer de la classe T de la Royal Navy ;
 Vympel R-33, un missile air-air soviétique.

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque : Danger d'effets cumulatifs,  sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine 
 Rétention d'urine, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 R-33, un dirigeable britannique.

Automobiles
 Nissan Skyline R33, un modèle du constructeur japonais Nissan.

Route
  Ring belge R33, la ceinture périphérique de Poperinge.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres